Вениамин Яковлевич Слони́мский (1898—1965) — советский инженер и учёный, специалист в области тракторостроения.

Биография 
Родился в 1898 году в Екатеринославе в еврейской семье. Окончил Московское высшее техническое училище (1927).

Работал в Научном автотракторном институте (НАТИ), в 1930-е годы начальник объединённого конструкторского бюро НАТИ и СТЗ, начальник тракторного отдела НАТИ.

В 1934 году утвержден в научном звании профессор по специальности «конструирование тракторов».

Главный конструктор первого советского гусеничного трактора массового производства СХТЗ-НАТИ (СТЗ-3) (1937) и артиллерийского тягача СТЗ-5 (1937).

В 1941—1942 годах один из конструкторов артиллерийского тягача Я-12.

В 1946—1950 годах главный инженер НАТИ. Уволен с должности в период «борьбы с космополитизмом».

В 1950—1960-е годы начальник отдела шасси НАТИ.

Умер в 1965 году. Похоронен в Москве в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Жена — Ревзина Сарра Исааковна (?—1979), переводчик.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1941) — за разработку конструкции гусеничного трактора «СТЗ-НАТИ»
 Сталинская премия первой степени (1947) — за разработку конструкции гусеничного трактора «Кировец Д-35»

Источники 
 https://web.archive.org/web/20161027003701/http://novodevichiynecropol.narod.ru/slonimskiy_vya.htm
 Слонимский, Вениамин Яковлевич

Выпускники МГТУ
Похороненные на Новодевичьем кладбище